Hsieh Su-wei e Peng Shuai erano le detentrici del titolo, ma sono sconfitte al secondo turno da Anabel Medina Garrigues e Jaroslava Švedova. In finale vincono Květa Peschke e Katarina Srebotnik per il ritiro di Sara Errani a causa dell'infortunio accusato nella finale del singolo femminile.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (secondo turno)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (ritirate, finale)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (quarti di finale)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (Campionesse)

  Cara Black /  Sania Mirza (quarti di finale) 
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (primo turno) 
  Alla Kudrjavceva /  Anastasija Rodionova (primo turno) 
  Julia Görges /  Anna-Lena Grönefeld (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2014
WTA Tour 2014